Этельбурга () — женское имя англосаксонского происхождения. Известные носительницы:

 Святая  (ум. после 686/688)
 Святая  (ум. 664)
 Святая Этельбурга Кентская (ум. 647)
 Святая Этельбурга Уэссекская (ум. 727/730)
 Святая Этельбурга из Уилтона (ум. 810)